Bas este numele mai multor concepte muzicale, puse în legătură cu producerea celor mai grave (joase în frecvență) sunete într-un context care implică folosirea simultană a mai multor înălțimi. Semnificații mai des întâlnite:

 Bas (întindere vocală), vocea bărbătească cea mai gravă (și cântărețul cu asemenea voce), situată fie într-un context solistic (unde interesează ca timbralitate), fie într-un ansamblu coral (unde mai important este ambitusul său)
 Bas (registru instrumental), privitor la un instrument muzical al cărui ambitus se extinde în partea inferioară până la o limită apropiată de cea a întinderii vocale cu același nume (vezi deasupra)
 Plaja de frecvențe joase în spectrul sonor, a cărei limită superioară este de cca. 130 Hz (variabilă în funcție de context)
 Bas (muzică), termen preluat din armonie și care vizează înălțimile intonate de vocea cea mai grava, în cadrul fiecărui acord separat sau în ansamblu (de exemplu: „terța acordului este în bas”)
 Cheia de bas, o altă denumire a celei mai des întrebuințate chei de fa (începând pe a doua linie de sus a portativului)
 Contrabas, cel mai grav instrument cu coarde și arcuș folosit astăzi în orchestra simfonică
 Chitară bas, instrument cu coarde ciupite, acordat de obicei cu o octavă mai jos decât chitara

Alte contexte
 Bas cifrat, notație muzicală specifică barocului, de reprezentare a acompaniamentului, improvizat sau nu, prin transcrierea în partitură a liniei melodice de bas, deasupra căreia se vor construi acorduri indicate de notații numerice scrise sub portativ
 Tubă, instrument de suflat din alamă cu sunetul cel mai grav, folosit în orchestra simfonică sau în fanfare
 Clarinet bas, varietate de clarinet adaptată pentru un registru mai grav
 Flaut bas, specie de flaut traversier
 Saxofon bas, format mai rar întâlnit al saxofonului, mai grav decât saxofonul bariton

Vezi și
 Bass (nume de persoane, localități)